Eminia peut désigner :
 Eminia Hartlaub, 1881 : genre de passereaux de la famille des Cisticolidae ;
 Eminia Taub., 1891 : genre de plantes de la famille des Fabaceae.